Surma, suivant le contexte signifie :
 Les Surmas, un peuple pastoral éthiopien ;
 Surma, un monstre de la mythologie finnoise ;
 La Surma, une rivière de l'est de l'Inde et du Bangladesh ;
 Сърма, la version bulgare de la recette appelée dolma en Turquie ;
 Surma est le nom donné au khôl au Penjab ;
 Surma est un wereda d'Éthiopie.

Patronymes

 John P. Surma (1954- ), un homme d'affaires américain ;
 Franciszek Surma (1916-1941), pilote polonais de la Seconde Guerre mondiale ;
 Łukasz Surma (1977- ), un footballeur américain.